Hundert Mann ist Bestandteil folgender Titel:
 Hundert Mann und ein Befehl, Lied (1966)
 Hundert Mann und ein Mädchen, US-Filmkomödie von Henry Koster

Siehe auch:
 100 Leute
 Die 100
 Hundertmänner-Kollegium
 Hundertschaft
 Sabine und die 100 Männer
 The 100
 Zenturie